

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5, w tym 3 podstawowe 
 Małachowo – część miasta Nowe Warpno
 Małachowo – część wsi Obierwia w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Lelis
 Małachowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Drobin 
 Małachowo – wieś w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Wizna 
 Małachowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. śremskim, w gminie Dolsk

Miejscowości w Rosji 
:

m.in.:
 Małachowo – wieś w obwodzie biełgorodzkim
 Małachowo – wieś w obwodzie kirowskim
 Małachowo – wieś w obwodzie kostromskim
 Małachowo – wieś w rejonie konyszowskim obwodu kurskiego
 Małachowo – wieś w rejonie kurskim obwodu kurskiego
 Małachowo – wieś w rejonie zołotuchińskim obwodu kurskiego
 Małachowo – wieś w obwodzie nowogrodzkim
 Małachowo – wieś w obwodzie orenburskim
 Małachowo – wieś w obwodzie orłowskim
 Małachowo – wieś w obwodzie smoleńskim
 Małachowo – wieś w obwodzie tiumeńskim
 Małachowo – wieś w obwodzie wołogodzkim

Zobacz też 
 Małachowe
 Małachowo-Kępe, Małachowo-Szemborowice, Małachowo-Wierzbiczany, Małachowo-Złych Miejsc
 Małachów